Росс, Малькольм:

 Росс, Малкольм (воздухоплаватель) (1919—1985) — американский рекордсмен-воздухоплаватель.
  (1943—2019) — лорд-настоятель Почтенного ордена больницы Святого Иоанна Иерусалимского.
  (род. 1942) — австралийский специалист по австронезийской и папуасской лингвистике.
  (1911—2002) — канадский литературный критик.
  (род. 1960) — шотландский музыкант в группе Josef K.
  (род. 1946) — канадский отрицатель Холокоста.